L'angle mort est un concept de sécurité routière.

Titres 

 Angle mort, un téléfilm américain de Geoff Murphy diffusé en 1993 ;
 Angle mort, un thriller québécois réalisé par Dominic James et sorti en  ;
 Angle mort, un thriller réalisé par Nabil Ben Yadir sorti le  en Belgique ;
 Angle mort, un magazine électronique français créé en 2010 ;
 Dans l'angle mort, film documentaire autrichien d'André Heller et Othmar Schmiederer, sorti en 2002 ;

 L'Angle mort, un album des rappeurs Casey et Hamé.
 L'Angle mort, un film réalisé par Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic, sorti en 2019 ;